La grandeur est un nom commun qui peut désigner :
 Grandeur (esthétique), une notion esthétique (variation du beau) ou morale.
 Grandeur (métrologie), propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, que l'on peut exprimer quantitativement sous forme d'un nombre et d'une référence. Le concept de « grandeur » peut être subdivisé génériquement, par exemple « grandeur physique », « grandeur chimique » et « grandeur biologique ».
 Grandeur physique, toute propriété de la science de la nature qui peut être mesurée ou calculée
 Ordre de grandeur, nombre qui permet une représentation simplifiée et approximative de la mesure d'une grandeur physique.
 Grandeur, un album d'Apollo Brown.

Voir aussi